La Queue ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

La Queue-en-Brie, Gemeinde im Département Val-de-Marne
La Queue-les-Yvelines, Gemeinde im Département Yvelines

Siehe auch:
 Queue